La Yesca kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Yesca, Nayarit, 
 La Yesca (kommun), Nayarit, 
 La Yesca, Michoacán de Ocampo, Zacapu, 

Robotskapade Mexikoförgreningar